Menander (342-291 p.n.e.) – grecki komediopisarz
 Menander I – król indo-grecki w latach 155-130 p.n.e., w tradycji indyjskiej znany jako Milinda
 Menander II – król indo-grecki w latach 90-85 p.n.e.
 Menander Protektor – bizantyjski historyk z VI wieku
 Menander – samarytański gnostyk